DFA steht für:
 Dairy Farmers of America
 Dat Adam, ehemalige deutsche Hip-Hop Gruppe
 Design for assembly, deutsch: montagegerechte Konstruktion, siehe Montagelinie#Montagegerechte_Konstruktion
 deterministic finite automaton, Deterministischer endlicher Automat
 detrended fluctuation analysis, Trendbereinigende Fluktuationsanalyse
 Deutsches Familienarchiv, genealogisch-historische Schriftenreihe
 Deutsche Fertigungs- und Anlagenbaugesellschaft mbH, siehe Wismut (Unternehmen) #Wismut GmbH (ab 1991)
 ehemalige Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (heute Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München)
 Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, siehe Max-Planck-Institut für Psychiatrie
 Deutsche Freie Architektenschaft, mitunter D. F. A. abgekürzt, siehe auch Bund Deutscher Architekten (BDA)
 Deutscher Famulantenaustausch, eine Vorgängerorganisation der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland
 DFA (Fabrik), serbischer Flugzeughersteller
 DFA Records, ein Plattenlabel aus New York
 Differenzielle Fehleranalyse, eine Art Seitenkanalangriff in der Kryptographie
 Dominica Football Association, der Fußballverband von Dominica 
 Digital Fitness App

Dfa steht für:
 feuchtes Kontinentalklima, Klimaklassifikation nach Köppen, siehe Effektive Klimaklassifikation #D-Klimate

DfA steht für:
 Design für Alle

Abkürzung